Maurice Gérard peut désigner :

 Maurice Gérard (1773-1852), maréchal de France et homme politique français ;
 Maurice Gérard (1853-1924), homme politique français.